Іванцов Іван Овсійович (1904—1941) — історик, археолог.
 Іванцов Кирило Валерійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іванцов Олег Григорович — український журналіст, керівник порталу порталу інформаційного агентства «ЛігаБізнесІнформ» Ліга.net.
 Іванцов Сергій Володимирович (1977—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища